VIA
 VIA Rail – przedsiębiorstwo należące do rządu Kanady obsługujące międzymiastowe pociągi pasażerskie
 VIA Technologies – tajwański producent układów scalonych

Via
 Via – album Mariny Arcangeli
 Air Via – bułgarska linia lotnicza
 Via – Katolickie Radio Rzeszów

Zobacz też: